Do soutěže čtyřhry juniorek na pařížském French Open 2015 nastoupilo celkem třicet dva párů. Obhájcem titulu byla česká dvojice Miriam Kolodziejová a Markéta Vondroušová, jejíž členky nestartovaly společně. Kolodziejová nemohla startovat pro věkové omezení. Vondroušová vytvořila osmou nasazenou dvojici s Moldavankou Anastasií Detiucovou, aby v úvodním kole podlehly americko-kanadské dvojici Claire Liuová a Charlotte Robillard-Milletteová.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený pár složený z 16leté Španělky Pauly Arias Manjónové a 15leté Srbky Olgy Danilovićové, které ve finále zdolaly ruské turnajové jedničky Olesju Pervušinovou s Anastasijí Potapovovou po setech 3–6, 6–3, až v supertiebreaku [10–8]. Obě šampionky si připsaly premiérový grandslamový titul a do juniorského žebříčku si připsaly 270 bodů, finalistky pak 180 bodů.

Nasazení párů 
  Olesja Pervušinová /  Anastasija Potapovová (finále)
  Usue Maitane Arconadová /  Kayla Dayová (2. kolo)
  Amina Anšbová /  Jelena Rybakinová (1. kolo)
  Emily Appletonová /  Katie Swanová (1. kolo, odstoupily)
  Sofia Keninová /  Alexandra Sanfordová (2. kolo)
  Jodie Burrageová /  Panna Udvardyová (1. kolo)
  Mai Hontamová /  Čeng Wu-šuang (1. kolo)
  Anastasia Detiucová /  Markéta Vondroušová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016